

Населені пункти та їхні частини
 Лехув — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Лехув — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лехув — частина міста Лешна в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки